Park Jurajski, Jurassic Park
 Park Jurajski – powieść Michaela Crichtona z 1990, pierwowzór serii
 Park Jurajski – film Stevena Spielberga z 1993, ekranizacja książki
 Park Jurajski – grupa skał na Wyżynie Częstochowskiej we wsi Smoleń (woj. śląskie)

 Inne
 Jurassic Park: Operation Genesis – gra komputerowa z 2003
 Jurassic World – film Colina Trevorrowa z 2015, pierwotnie Park Jurajski IV
 Jurassic World: Upadłe królestwo – film z 2018 roku w reżyserii J.A. Bayony, piąta odsłona serii Jurassic Park
 Park Jurajski III – film Joe Johnstona z 2001, drugi sequel
 Zaginiony świat: Jurassic Park – film Stevena Spielberga z 1997, sequel pierwszego filmu, ekranizacja powieści Zaginiony świat Crichtona